Keunecke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Otto Keunecke (* 1945), deutscher Bibliothekar
 Karl Keunecke (1888–1957), deutscher Politiker (SPD)
 Otto Keunecke (1882–1962), deutscher Landwirt und Politiker (DDP), MdL Braunschweig